Tominz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Tominz (1854–1936), italienischer Maler und Galeriedirektor
 Augusto Tominz (1818–1883), italienischer Maler und Galeriedirektor
 Giuseppe Tominz (1790–1866), italienischer Maler